Montacuta planata är en musselart. Montacuta planata ingår i släktet Montacuta och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
planata